Lingua pyu (Papua Nuova Guinea) (codice ISO 639-3 pby)
Lingua pyu (Birmania) (codice ISO 639-3 pyx)